Jump (South Yorkshire), een plaats in het Engelse district Barnsley
Jump (stripreeks), een Vlaamse stripreeks van Charel Cambré
Jump (computerspel), een actiespel voor de Amstrad CPC
Jump (stripblad), een stripblad voor kinderen van 8-12 jaar, opgericht in 2020

Muziek 
Jump (muziekgenre), een muziekgenre dat is ontstaan in de jaren 1990

Jump (Van Halen), een single van Van Halen uit 1983
Jump! (Van Dyke Parks), een studio-album van Van Dyke Parks uit 1984
Jump (The Pointer Sisters), een single van The Pointer Sisters uit 1984
Jump (Kris Kross), de debuutsingle van Kris Kross uit 1992
Jump (Every Little Thing), een single van Every Little Thing uit 2001
Jump (Djumbo), een album van Djumbo uit 2005
Jump (Madonna), een single van Madonna uit 2006
Jump (Flo Rida), een single van Flo Rida uit 2009, ft. Nelly Furtado
Jump (Rihanna), een single van Rihanna uit 2014
Jump (Nadav Guedj), een single van Nadav Guedj uit 2015

Film 
Jump (1971), een Amerikaanse film van Joseph Manduke, met Tom Ligon
Jump (1999), een Amerikaanse film van Justin McCarthy, met James LeGros, Mark Rosenthal en Jessica Hecht
Jump (2000), een Britse korte film van Simon Fellows, met John Thomson en Andy Serkis
Jump (2005), een Amerikaanse documentaire van Justin Bookey
Jump! (2007), een Brits-Oostenrijkse film van Joshua Sinclair, met Ben Silverstone en Patrick Swayze
Jump (2009), een Hongkongse film uit 2009
Jump (2012), een Noord-Ierse film van Kieron J. Walsh, met Nichola Burley, Martin McCann en Pearse Kelly

Zie ook 
Jumper (doorverwijspagina)